Rudi Vata (født 13. februar 1970) er en tidligere albansk fodboldspiller.

Albaniens fodboldlandshold

|-
|1990||1||0
|-
|1991||1||0
|-
|1992||5||0
|-
|1993||6||0
|-
|1994||3||0
|-
|1995||5||1
|-
|1996||4||0
|-
|1997||7||1
|-
|1998||8||0
|-
|1999||8||1
|-
|2000||7||2
|-
|2001||4||0
|-
!Total||59||5
|}

Eksterne henvisninger

RSSSF

Fodboldspillere fra Albanien
Personer fra Shkodër